Gabriel je lahko:

 Gabriel, moško osebno ime 
 Gabriel, priimek več znanih ljudi